J.Clayton kan som auktorsförkortning betyda:

 John Clayton

Robotskapade auktorsförkortningar